Haplogruppe A steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe A (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe A (Y-DNA)